Jméno a příjmení Jan Vlasák nosí více osobností:

 Jan Vlasák (architekt) (* 1968) – filmový scénograf, stavebník a návrhář interiérů
 Jan Vlasák (cestovatel) (* 1945) – český cestovatel
 Jan Vlasák (herec) (* 1943) – český herec
 Jan Vlasák (zoolog) (1893–1957) – ředitel Zoologické zahrady Praha

jako pseudonym
 Bohuslav Brouk – psychoanalytik, spisovatel, básník, publicista